Сергей Перминов:
 Перминов, Сергей Николаевич (род. 1968) — член Совета Федерации от Ленинградской области.
 Перминов, Сергей Александрович (род. 1985) — российский игрок в хоккей с мячом.